Il singolare del torneo di tennis Vanessa Phillips Women's Tournament 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Elina Svitolina che ha battuto in finale Marta Sirotkina 6–3, 3–6, 7–5.

Teste di serie 

  Yulia Putintseva (quarti di finale)
  Elina Svitolina (campionessa)
  Michelle Larcher de Brito (secondo turno)
  Alberta Brianti (primo turno)

 Dinah Pfizenmaier (primo turno)
 Marta Sirotkina (finale)
 Johanna Konta (quarti di finale)
 Patricia Mayr-Achleitner (secondo turno)

Qualificate 

  Corinna Dentoni (primo turno)
  Tereza Smitková (quarti di finale)

 Valentina Ivachnenko (primo turno)
 Ilona Kramen' (semifinale)

Wildcard 

  Michaela Hončová (secondo turno)
  Ekaterina Tour (primo turno) 

 Valeria Patiuk (primo turno) 
 Keren Shlomo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Vanessa Phillips Women's Tournament 2013